

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Szyszki – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski 
 Szyszki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Gzy 
 Szyszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka 
 Szyszki – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Szczekociny

Miejscowości na Białorusi 

 Szyszki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
 Szyszki – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Gródek.

Zobacz też 
 Szyszka, Szyszkowa, Szyszków, Szyszkówka